Grupa D a Campionatului European de Fotbal 2016 este formată din: Spania, Cehia, Turcia și Croația. Meciurile s-au jucat între 12 iunie și 21 iunie 2016.

Clasament

|}

Meciuri

Turcia vs. Croația

Spania vs. Cehia

Cehia vs. Croația

Spania vs. Turcia

Cehia vs. Turcia

Croația vs. Spania

Referințe

Campionatul European de Fotbal 2016